A 2008. évi nyári olimpiai játékokon a súlyemelés férfi 85 kg-os versenyszámát augusztus 15-én rendezték.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

A versenyen új világ- és olimpiai rekord született:

Eredmények 
Az eredmények kilogrammban értendők. A rövidítések jelentése a következő:

Végeredmény

Források 
 
 

F085